Веренча́нка () — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3701 человек. Почтовый индекс — 59420. Телефонный код — 3737. Код КОАТУУ — 7321582901.

Местный совет 
59420, Черновицкая обл., Заставновский р-н, с. Веренчанка

Примечания

Ссылки 
 Веренчанка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Заставновского района